Св. Трије Краљи в Словенских Горицах () је насеље у општини Бенедикт, која припада Подравској регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. године, насеље је имало 55 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији